

Persone
Franz Kafka (1883-1924) – scrittore boemo di lingua tedesca
Maria Restituta Kafka (1894-1943) – religiosa austriaca

Altro
3412 Kafka – asteroide della fascia principale
Ashley Kafka – personaggio dei fumetti della Marvel Comics
Kafka – gruppo musicale italiano
Kafka - La colonia penale – film italiano del 1988 diretto da Giuliano Betti
Kafka. Per una letteratura minore – libro di Gilles Deleuze
Kafka sulla spiaggia – romanzo di Haruki Murakami
Premio Franz Kafka – premio letterario ceco
Apache Kafka – software opensource di stream processing